Carl Meinberg ist der Name folgender Personen:

* Carl Meinberg (Geistlicher) (1889–1975), US-amerikanischer katholischer Priester
 Carl Meinberg (Carl-Meinberg-Hannover; 1889–nach 1988), deutscher Komponist, siehe Karl Meinberg